Kurt Eckel ist der Name folgender Personen:

* Kurt Eckel (Mediziner) (1918–1993), österreichischer Neurologe
 Kurt Eckel (Architekt) (1921–2020), österreichischer Architekt